Le nom Jonathan Garcia est porté par les personnes suivantes :
Jonathan Garcia (1981- ), un coureur cycliste américain ;
Jonathan Garcia (1984- ), un joueur de rugby à XV français.

Voir aussi